La Boissière ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 La Boissière (Calvados), im Département Calvados
 La Boissière (Eure), im Département Eure
 La Boissière (Hérault), im Département Hérault
 La Boissière (Jura), im Département Jura
 La Boissière (Mayenne), im Département Mayenne
 La Boissière (Seine-et-Marne), ehemalige Gemeinde im Département Seine-et-Marne, gehört heute zu Beautheil-Saints

mit Namenszusatz:
 La Boissière-d’Ans, im Département Dordogne
 La Boissière-de-Montaigu, im Département Vendée
 La Boissière-des-Landes, im Département Vendée
 La Boissière-du-Doré, im Département Loire-Atlantique
 La Boissière-École, im Département Yvelines
 La Boissière-en-Gâtine, im Département Deux-Sèvres
 La Boissière-sur-Èvre, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire, gehört heute zu Montrevault-sur-Èvre

La Boissière ist der Name folgender Gemeinden in der Schweiz:
 La Boissière (Genève), ein Außenquartier der Stadt Genf

Siehe auch:
 Boissière
 Boissières (Gard) im Département Gard
 Boissières (Lot) im Département Lot